Baptiste Rouveure (1981-), un scénariste, réalisateur, monteur et producteur français ;
 Pierre Marcellin Rouveure (1807-1889), un homme politique français.